Си́глюфьордюр (, в переводе с исландского — Фьорд корабельных мачт) — город в Исландии, расположен на северном побережье страны, на берегу Гренландского моря, в северной части полуострова Трёлласкаги. Административно входит в общину Фьяллабиггд региона Нордюрланд-Эйстра. Площадь города составляет 155 км².

Сиглюфьордюр — традиционная община и город рыбаков, торговцев рыбой. В период так называемого «сельдевого бума» в 1940-е—1950-е годы численность населения города превышала 3 тыс. человек. В настоящее время число жителей сократилось до 1438 человек (2004 год). Плотность населения равна 9,28 чел./км². В городе есть музей рыболовства, ежегодно торжественно отмечается Праздник рыбака.

Расстояние от Сиглюфьордюра до столицы страны Рейкьявика составляет 401 километр, автотранспортное сообщение стало возможным лишь после строительства туннелей.
В Сиглуфьердьюре происходит действие романа Рагнара Йонассона "Снежная слепота"

Примечания 

Города Исландии
Нордюрланд-Эйстра